En Suisse
 Dans le canton de Genève : Tribunal des prud'hommes (Genève)

Articles connexes